Mamma Mia (wörtl. „meine Mutter“) steht für:
 Mamma Mia (Lied), Lied von ABBA (1975)
 Mamma Mia! (Musical), Jukebox-Musical (1999)
 Mamma Mia! (Film), britisch-amerikanisches Filmmusical von Phyllida Lloyd (2008)
 Mamma Mia! Here We Go Again, britisch-amerikanisches Filmmusical von Ol Parker (2018)
 Mamma Mia! (Spiel), Brettspiel (2009)

Siehe auch:
 Mama Mia – Nur keine Panik, deutsches Filmlustspiel von Dieter Pröttel (1984)